Рыбинка — гидроним и топоним в России.

 Рыбинка (приток Луги)
 Рыбинка (приток Сольбы)
 Рыбинка (приток Чёрного ручья)
 Рыбинка (приток Яузы)
 Рыбинка (приток Волги) — Ярославская область

Топонимы 
 Рыбинка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
Рыбинка — деревня в Оконешниковском районе Омской области, упразднена в 1989 г.
 Рыбинка — деревня в Кунгурском муниципальном районе Пермского края.
 Рыбинка — прежнее название села Тендык в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2008 г.